Антонио Касас (11 ноября 1911, Ла-Корунья, Галисия — 14 февраля 1982, Мадрид) — испанский футболист, впоследствии киноактёр, чья кинокарьера продолжалась с 1941 года и до самой смерти в 1982 году.

Касас выступал за футбольную команду «Атлетико» (Мадрид), но затем переключился на кинематограф и за более чем 40-летнюю кинокарьеру почти около 170 раз появился в кино и на телеэкране. Среди наиболее примечательных его работ роль фильме Пистолет для Ринго (1965) в спагетти-вестерне Серджо Леоне Хороший, плохой, злой (1966). Этот фильм был признан одним из величайших в истории кино. Другая известная работа Касаса — в картине Луиса Бунюэля Тристана.

В начале 1970-х годов работал на телевидении, но вернулся в кино после 1975 года и продолжал сниматься до конца жизни.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Родившиеся в 1911 году
Умершие в 1982 году
Игроки ФК «Атлетико Мадрид»
Футболисты Испании